piractwo (rozbój morski) w świetle prawa międzynarodowego
 piractwo drogowe
 piractwo medialne (w tym komputerowe)
 piractwo radiowe
 piractwo telewizyjne - na angielskiej Wikipedii

Zobacz też 
 biopiractwo
 pirat